Elizabeth steht für:
 Elizabeth (Vorname), weiblicher Vorname, zu Namensträgerinnen siehe dort
 Shannon Elizabeth (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin und Pokerspielerin
 Miss Elizabeth (1960–2003), US-amerikanische Darstellerin im Wrestling

Elizabeth ist der Name folgender

Filme:
 Elizabeth (Film), britisches Historien-Drama von Shekhar Kapur (1998)
 Elizabeth – Das goldene Königreich, Fortsetzung des Films
 Elizabeth I – The Virgin Queen, historischer Fernsehfilm der BBC von 2005

Orte:

– in den Vereinigten Staaten:
 Elizabeth (Arkansas), im Fulton County
 Elizabeth (Colorado), im Elbert County
 Elizabeth (Florida), im Hillsborough County
 Elizabeth (Georgia), im Cobb County
 Elizabeth (Illinois), im Jo Daviess County
 Elizabeth (Indiana), im Harrison County
 Elizabeth (Louisiana), im Allen Parish
 Elizabeth (Minnesota), im Otter Tail County
 Elizabeth (Mississippi), im Washington County
 Elizabeth (Missouri), im Callaway County – nicht mehr existent
 Elizabeth (New Jersey), im Union County
 Elizabeth (North Carolina), im Mecklenburg County
 Elizabeth (Ohio), im Muskingum County
 Elizabeth (Pennsylvania), im Allegheny County
 Elizabeth (Crockett County, Tennessee)
 Elizabeth (Morgan County, Tennessee)
 Elizabeth (Denton County, Texas) – nicht mehr existent
 Elizabeth (Jefferson County, Texas)
 Elizabeth (West Virginia), im Wirt County
 Elizabeth City, im Pasquotank County, North Carolina
 Elizabeth City Beach, im Camden County, North Carolina
 Elizabeth Court, im Hillsborough County, Florida
 Elizabeth Manor, Stadtteil von Portsmouth, Virginia
 Cape Elizabeth, im Cumberland County, Maine

– in Australien:
 Elizabeth (Südaustralien)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elizabeth Apartments, in Jamestown, North Dakota, ID-Nr. 86000871
 Elizabeth Boulevard Historic District, in Fort Worth, Texas, ID-Nr. 79003010
 Elizabeth Building, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 71000034
 Elizabeth City Historic District, in Elizabeth City, North Carolina, ID-Nr. 77001007
 Elizabeth City State Teachers College Historic District, in Elizabeth City, North Carolina, ID-Nr. 94000083
 Elizabeth City Water Plant, in Elizabeth City, North Carolina, ID-Nr. 94000082
 Elizabeth Female Academy Site (No. 101-3X), in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 77000109
 Elizabeth Hall, in New Blaine, Arkansas, ID-Nr. 76000428
 Elizabeth Historic District, in Charlotte, North Carolina, ID-Nr. 88003003
 Elizabeth Hospital Building, in Elizabeth, Louisiana, ID-Nr. 85000092
 Elizabeth Park (West Hartford), in West Hartford, Connecticut, ID-Nr. 83001259
 Elizabeth Place, in Geneva, Illinois, ID-Nr. 08000398
 Elizabeth Seargeant-Emery Oldaker House, in Phoenix, Arizona, ID-Nr. 83003472
 Elizabeth Spring, in Warwick, Rhode Island, ID-Nr. 83000166
 Elizabeth Station, in Elizabeth, New Jersey, ID-Nr. 84002825
 Elizabeth Street School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000589
 Elizabeth Township Rural Historic District, in Casstown, Ohio, ID-Nr. 97000160
 Elizabeth Village Hall and Jail, in Elizabeth, Minnesota, ID-Nr. 84001634

Siehe auch:
 Elisabeth
 Elizabeth Acres
 Elizabeth Heights
 Elizabeth Island
 Elizabeth Line
 Elizabeth Park
 Elizabeth Township